Sezóna 2012/2013 byla 65. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem ligy se stal tým Eisbären Berlín.

Tabulka Základní části

Produktivita základní části

Kanadské bodování 

Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice

Nejlepší brankáři (procentuálně)

Play off 
Poznámka : V předkole se hraje na dva vítězné zápasy, ve čtvrtfinále se hraje na čtyři vítězné zápasy a v semifinále a finále na tři vítězné zápasy.

{{Turnaj16-1-volný los
| RD1= Předkolo
| RD2= Čtvrtfinále
| RD3= Semifinále
| RD4= Finále

| RD1-seed01= 7
| RD1-team01= 
| RD1-score01= 1
| RD1-seed02= 10
| RD1-team02= {{nowrap|Grizzly Adams Wolfsburg}}
| RD1-score02= 2| RD1-seed07= 8
| RD1-team07= Augsburger Panther
| RD1-score07= 0
| RD1-seed08= 9| RD1-team08= Straubing Tigers| RD1-score08= 2| RD2-seed01= 1
| RD2-team01= Adler Mannheim
| RD2-score01= 2
| RD2-seed02= 10| RD2-team02= | RD2-score02= 4| RD2-seed03= 2| RD2-team03= Kölner Haie| RD2-score03= 4| RD2-seed04= 9
| RD2-team04= Straubing Tigers
| RD2-score04= 1

| RD2-seed05= 4| RD2-team05= Eisbären Berlín| RD2-score05= 4| RD2-seed06= 5
| RD2-team06= Hamburg Freezers
| RD2-score06= 2

| RD2-seed07= 3| RD2-team07= Krefeld Pinguine| RD2-score07= 4| RD2-seed08= 6
| RD2-team08= ERC Ingolstadt
| RD2-score08= 2

| RD3-seed01= 2| RD3-team01= Kölner Haie| RD3-score01= 3| RD3-seed02= 10
| RD3-team02= 
| RD3-score02= 0

| RD3-seed03= 3
| RD3-team03= Krefeld Pinguine
| RD3-score03= 0
| RD3-seed04= 4| RD3-team04= Eisbären Berlín| RD3-score04= 3| RD4-seed01= 2
| RD4-team01= Kölner Haie
| RD4-score01= 1
| RD4-seed02= 4| RD4-team02= Eisbären Berlín| RD4-score02= 3}}

 Čtvrtfinále 
 Adler Mannheim – Grizzly Adams Wolfsburg 2:4 (2:3 PP, 3:2 PP, 0:1, 0:3, 3:2 PP, 3:4)
 Krefeld Pinguine – ERC Ingolstadt 4:2 (3:1, 1:4, 4:1, 5:2, 1:2, 7:2)
 Eisbären Berlín – Hamburg Freezers 4:2 (6:5 PP, 3:5, 4:8, 3:2 PP, 3:2, 3:2)
 Kölner Haie – Straubing Tigers 4:1 (6:1, 2:5, 5:0, 6:3, 2:1 PP)

 Semifinále 
 Kölner Haie – Grizzly Adams Wolfsburg 3:0 (7:2, 1:0, 4:2)
 Krefeld Pinguine – Eisbären Berlín 0:3 (2:3, 2:5, 3:4)

 Finále 
 Kölner Haie – Eisbären Berlín 1:3''' (2:4, 3:1, 3:6, 1:4)

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2012
Lední hokej v roce 2013